Té del campo puede referirse a:
El nombre común de la planta Calamintha sylvatica.
El nombre común de la planta Helianthemum syriacum.
El nombre común de la planta '''''Mentha pulegium.